Silex puede referirse a:

 Sílex, un mineral perteneciente a las anhidras amorfas dentro del grupo de la Sílice.
 Sílex ediciones, una editorial española fundada en Madrid en 1972 por Eleonor Domínguez.
 Silex (Misuri), una localidad en el estado estadounidense de Misuri.